Miejscowości lub ich części w Polsce
 Jaworówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże

 Jaworówka – kolonia wsi Korczówka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Łomazy
 Jaworówka – część wsi Ropa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Ropa
 Jaworówka – część wsi Nadma w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin

 Na Ukrainie
 Jaworówka – wieś na Ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kałuskim